Szent Rókus Kórház Budapest legrégebben működő közkórháza
 Szent Rókus Kórház (Baja)